56-я параллель северной широты — линия широты, отстоящая от экватора на 56 градусов к северу и пересекающая Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце во время летнего солнцестояния видно 17 часов 37 минут, во время зимнего солнцестояния — 6 часов 57 минут.

Проходит через 
Начиная от Гринвичского меридиана на восток 56-я параллель северной широты проходит через Северную Европу, Прибалтику, Россию, США, Канаду:

 {| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" |Координаты
! scope="col" |Страна, территория или море
! scope="col" |Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Северное море
|
|-
| 
! scope="row" |  Дания
|Ютландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Каттегат
| style="background:#b0e0e6;" |Проходит к северу от острова Самсё, 
|-
| 
! scope="row" |  Дания
| Остров Зеландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Эресунн
|
|-
| 
! scope="row" |  Швеция
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Балтийское море
|
|-
| 
! scope="row" |  Литва
| Проходит к северу от Паланги и Кретинги, через Тельшяй, севернее Шяуляя
|-
| 
! scope="row" |  Латвия
| Проходит к северу от Даугавпилса
|-
| 
! scope="row" |  Беларусь
|
|-
| 
! scope="row" |  Россия
| Около 13 км
|-
| 
! scope="row" |  Беларусь
| Около 17 км
|-
| 
! scope="row" |  Россия
| Проходит  через Псковскую (Невель), Тверскую, Смоленскую, Московскую (Волоколамск, Зеленоград, Лобня, Пушкино, Черноголовка), Владимирскую (Лакинск, Собинка, пос. Улыбышево, с. Сергиевы-Горки), Нижегородскую (пос. Тумботино, города Павлово, Ворсма, оз. Тосканка, пос. Красный Кирпичник, Лысково) области, Чувашскую Республику (южнее Чебоксар), Республику Марий Эл (севернее Звенигова), Республику Татарстан, Удмуртскую Республику (южнее с. Грахово, через с. Крымская Слудка), Республику Татарстан (Нижнекамское водохранилище), Удмуртскую Республику, Республику Башкортостан (с. Старобалтачёво, Метели, южнее Нефтекамска), Челябинскую (южнее Нязепетровска, Нязепетровское водохранилище, южнее Верхнего Уфалея, через оз. Аракуль, пос. Вишневогорск, озёра Силач, Пороховое, Маян), Курганскую (южнее Шадринска), Тюменскую (оз. Мергень), Омскую (пос. Крутинка, оз. Ик), Новосибирскую (оз. Угуй, с. Угуй), Томскую (пос. Вороново), Кемеровскую (южнее станции и гг. Тайга, Анжеро-Судженск) области, Красноярский край (Назарово, севернее Дивногорска, Красноярск, севернее Заозёрного), Иркутскую область (севернее Бирюсинска, Братское водохранилище, пос. Окунайский), Республику Бурятию (пос. Ангоя), Забайкальский край (севернее с. Средний Калар), Амурскую область (пос. Чильчи), Республику Саха (Якутия) (южнее Нерюнгри), пос. Золотинка), оз. Большое Токо), Хабаровский край (севернее метеостанции Джана).
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Охотское море
|-
| 
! scope="row" |  Россия
|Камчатка
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Берингово море
|-
| 
! scope="row" |  США
|Полуостров Аляска, штат Аляска
|- valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |Залив Аляска, проходит к югу от острова Семиди
и к северу от острова Чирикова, Аляска, 
Проходит к югу от острова Кую, Аляска, 
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  США
|Острова Косцюшко, Принца Уэльского,
Этолин, Юго-Восточная Аляска
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Канада
|Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Мантиоба, Онтарио
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Гудзонов залив
|
|-
| 
! scope="row" |  Канада
|Острова Флаэрти и Иннеталлинг
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Гудзонов залив
|
|- valign="top"
| 
! scope="row" |  Канада
| Квебек,
Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" |

! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Атлантический океан
|
|-
! scope="row" |
! Великобритания
| Остров Джура, Шотландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Пролив Джура
|
|-
| 
! scope="row" |  Великобритания
| Шотландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Ферт-оф-Форт
| style="background:#b0e0e6;" | Проходит по Форт-Бридж
и к северу от Эдинбурга
|-
| 
! scope="row" |  Великобритания
| Шотландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" |Северное море
|
|}

Примечания 

Широта